(1913–1999)
 (1950- )
 (1951- )
 (1924–2015)